Batu Kucing (Rawas Ilir), een plaats in Indonesië
Batu Kucing (Pauh), een plaats in Indonesië